Belvis de Monroy kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Belvis de Monroy (ort i Spanien), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Belvís de Monroy, kommun, Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar